Pfaffenreuth ist der Name folgender Orte:

 Pfaffenreuth (Guttenberg), Ortsteil der Gemeinde Guttenberg, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Pfaffenreuth (Leonberg), Ortsteil der Gemeinde Leonberg, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Pfaffenreuth (Marktredwitz), Ortsteil der Stadt Marktredwitz, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Pfaffenreuth (Pressath), Ortsteil der Stadt Pressath, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Pfaffenreuth (Püchersreuth), Ortsteil der Gemeinde Püchersreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern